Церковь Святой Терезы Авильской (, ) — католический храм в Брюсселе (Бельгия).

История 
Строительство храма в неороманском стиле началось в 1932 году. После постройки храм был освящён в честь святых Терезы Авильской и Алисы. Когда в 1954 году в Схарбеке был построен новый храм Святой Алисы, приход стал носить имя только Терезы Авильской. Приход Святой Терезы Авильской входит в деканат Мейзер.

Ссылки 
 Culte catholique 
 Wikimapia 

Церкви Брюсселя
Католические храмы Бельгии
Б
Схарбек
Неороманская архитектура